The Desert Sessions — серия американских коллективов, которые работали с основателем Джошем Хомме под этой вывеской. Начиная с 1997 года Омм сотрудничал с Брэнтом Бьорком, PJ Харви, Джорди Вайтом, Дэйвом Кэтчингом, Ником Оливери, Ланеганом, Джоном МакБейном, Беном Шефердом, Джошем Фризом, Крисом Госсом, Аланом Йоханнесом, Наташей Шнайдер, Троем Ван Левеном, Карлом Дойлом, Дином Вином и многими другими со сцены Палм Дезерт.

История 
История Desert Sessions началась когда Джош Хомме собрал на Rancho De La Luna музыкантов из Monster Magnet, Goatsnake, earthlings?, Kyuss и Soundgarden. Ранчо, принадлежащее сначала Дэйву Кэтчингу, а затем Фрэду Дрэйку, представляло собой старый дом, набитый раритетным звукозаписывающим оборудованием. Первый «сейшн», в принципе, не являлся таковым де факто, поскольку Омм со своей тогдашней командой (The Acquitted Felons) просто играли в течение трех дней под непрерывным воздействием грибов. Но с тех пор ранчо приобрело легендарную известность.

Дискография

Оригинальные релизы винилов 10"

Издания CD

Музыканты-участники

Примечания 

Стоунер-метал-группы США
Рок-группы США
Рок-группы из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году